Josip Broz Tito, een Joegoslavisch politicus
 Dennis Tito, de eerste ruimtetoerist
 Tito (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Potenza (regio Basilicata)
 Tito, een personage uit de tekenfilmserie Rocket Power